Пол Макинтош Орджилл Мэсси (; ) — британский гребец, выступавший за сборную Великобритании по академической гребле в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне, участник Олимпийских игр в Хельсинки, двукратный победитель регаты «Оксфорд — Кембридж».

Биография 
Пол Мэсси родился 12 марта 1926 года в городе Брайтон графства Восточный Суссекс, Англия.

Занимался академической греблей во время учёбы в Кембриджском университете, состоял в местной университетской команде, неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах.

Наивысшего успеха в своей спортивной карьере добился в сезоне 1948 года, когда вошёл в основной состав британской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх в Лондоне. В составе экипажа-восьмёрки, куда также вошли гребцы Кристофер Бартон, Майкл Лапейдж, Гай Ричардсон, Пол Берчер, Чарльз Ллойд, Джон Мейрик, Альфред Меллоус и рулевой Джек Дирлов, благополучно преодолел предварительный квалификационный этап, взяв верх над командами Норвегии и Дании, затем на стадии полуфиналов прошёл команду Канады. Британские гребцы считались здесь единственными достойными соперниками для главных фаворитов соревнований американцев, представителей Калифорнийского университета в Беркли, однако в решающем финальном заезде конкурентной борьбы не получилось — британцы отстали более чем на десять секунд и вынуждены были довольствоваться серебряными олимпийскими медалями.

После лондонской Олимпиады Мэсси продолжил спортивную карьеру, в частности в 1949 и 1950 годах с кембриджской командой дважды подряд выигрывал традиционную регату «Оксфорд — Кембридж».

В 1952 году представлял Великобританию в распашных рулевых четвёрках на Олимпийских играх в Хельсинки, однако на сей раз попасть в число призёров не смог — в финале финишировал четвёртым.

Являлся военным врачом британской антарктической экспедиции, в честь него в 1955 году была названа вершина Мэсси-Хайтс на острове Джеймса Росса. Позже Мэсси занимал должность Мастера в «Почтенной компании бакалейщиков» Лондона. Был женат, имел пятерых детей.

Умер 21 октября 2009 года в Бирмингеме в возрасте 83 лет.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1948 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года